Cacciabella può riferirsi a:

 Pizzo Cacciabella
 Tenuta Cacciabella